Katzentalgraben ist ein Gewässername:

 Katzentalgraben (Affinger Bach), rechter Zufluss des Affinger Bachs vor Affing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Katzentalgraben oder Dohlenbach (Friedberger Ach), rechter Zufluss der Friedberger Ach nach Stätzling, Stadt Friedberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Siehe auch:
 Katzengraben
 Katzental
 Katzentalbach